Claude van Lotharingen (1496-1550)
 Claude van Lotharingen (1612-1657)